Чемпионат Европы по футболу 1999 среди юношей до 16 лет — семнадцатый розыгрыш чемпионата Европы по футболу среди юношей до 16 лет, который проходил в Чехии с 24 апреля по 7 мая 1999 года. В чемпионате принимали участие 16 сборных. Чемпионом в пятый раз стала сборная Испании.

Отборочный турнир 

Финальному турниру чемпионата Европы по футболу среди юношей до 16 лет предшествовал отборочный турнир. 49 команд выявили 15 из них, которые прошли в финальную часть и присоединились к сборной Чехии — хозяйке турнира.

Участники

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 Страница турнира на официальном сайте УЕФА
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

Футбол в Европе в 1999 году
Спорт в Чехии в 1999 году
Апрель 1999 года
Май 1999 года
футбол юноши
Международные соревнования по футболу в Чехии
Чемпионаты Европы в Чехии